Querees (polític), polític atenenc del segle V-IV aC.
 Querees (prepòsit), seguidor d'Antígon el Borni del .
 Querees (escultor), escultor grec del .
 Querees (historiador), historiador romà del segles II-III aC.
 Gai Cassi Quèrees, l'assassí de l'emperador Calígula, del segle I.
 L'Amor de Querees i Cal·lírroe, novel·la grega del .